Osoby o tym nazwisku:
 Luc Crépy – rzymskokatolicki biskup

Miejscowości:
 Crépy (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Crépy (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia